Een stad in Mexico, zie Xalapa
 Een departement van Guatemala, zie Jalapa (departement)
 De hoofdstad van het departement, zie Jalapa (stad)
 De hoofdstad en gemeente in Nicaragua departement Nueva Segovia, zie Jalapa (Nicaragua)
 Een plaats in Nepal, zie Jalapa (Nepal)